Зальц:

 Зальц — река в Германии.
 Зальц — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зальц — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Зальц — название пгт Лиманское Раздельнянского района Одесской области до 01.02.1945 года.

См. также 
 Зальца